Le Championnat de squash du British Open féminin 1984 est l'édition 1984 du British Open qui se déroule au Wembley Squash Centre à Londres du  au 7 avril 1984. 

Susan Devoy devient la première joueuse néo-zélandaise à remporter le British Open en s'imposant face à Lisa Opie, déjà double finaliste malheureuse. 

La finale disputée devant  au Wembley Squash Centre est reconnue comme  d'après Squash Player Magazine.

Tableau final

Premier tour

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1984
 British Open

féminin 1984
British Open féminin
Compétition de squash à Londres
Sport en Angleterre en 1984
Sport en avril 1984